Полярна звезда може да се отнася за:
 полярна звезда - общия астрономически термин;
 Полярната звезда - α от съзвездието Малка мечка, текущата северна полярна звезда на Земята;
 Полярна звезда (шведски орден) – най-високият шведски орден за чужденци;
 Полярна звезда (монголски орден) – монголски орден;
 Поларстерн (Polarstern, Полярна звезда) – немски изследователски кораб.